Les seconds championnats du monde de tennis de table 1933, huitième édition des championnats du monde de tennis de table, ont lieu du 2 au  à Paris, en France.

1933
Tennis de table
Tennis de table 1933
Monde 1933
Sport en France en 1933
Décembre 1933